This Is the Remix – album delle Destiny's Child del 2002
 This Is the Remix – album di Jessica Simpson del 2002
 This Is the Remix – album di L.I.O. del 2011